L'edizione 1956-57 del campionato di calcio svedese (Allsvenskan) vide la vittoria finale dell'IFK Norrköping.

Capocannoniere del torneo fu Harry Bild (IFK Norrköping), con 19 reti.

Classifica finale

Verdetti
IFK Norrköping campione di Svezia 1956-57.
Västerås SK e Hammarby IF retrocesse in Division 2.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1956
Calcio nel 1957
Campionato svedese di calcio